Калатрава () — испанская фамилия:

 Калатрава, Сантьяго (род. 1951) — испанский архитектор и скульптор.
 Калатрава, Хосе Мария (1781—1846) — испанский политический деятель.

См. также 
 Орден Калатравы — испанский католический рыцарский орден
 Калатрава-ла-Вьеха — замок, в Испании, центр одноименного ордена
 Кампо-де-Калатрава — комарка в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.